Публий Елий Адриан Марулин (; * ок. 31; † ок. 91) е испанско-римски сенатор и претор по времето на Римската империя през 1 век и дядо на римския император Адриан (император от 117 до 138).

Биография 
Произлиза от фамилията Елии, която има преториански ранг. Фамилията на баща му е от Пиценум (днес Марке и Абруцо, Италия) и се преселва 205 пр.н.е. в Италика в Испанска Бетика. Роден е в Италика.

Жени се за испанката римлянка Улпия Траяна (31 – 86) от Италика, която е сестра на сенатора и военачалника Марк Улпий Траян (30 – 100), бащата на император Траян (53 – 117; император 98 – 117) и на Улпия Марциана (48 – 112). Двамата имат само един син Публий Елий Адриан Афер (fl. 75 – 85/86), който се жени за Домиция Паулина Стара (?-85/86).

Той става дядо на Елия Домиция Паулина Млада (75 – 130) и на Публий Елий Адриан (76 – 138), римският император Адриан (117 – 138).

Източници 

 Historia Augusta – Life of Hadrian
 Tiberius the Politician – Ed2, By Barbara Levick, Levick B Staff
 Marcus Aurelius By Anthony Richard Birley
 The provincial at Rome: and, Rome and the Balkans 80BC-AD14 By Ronald Syme, Anthony Birley
 www.roman-emperors.org
 www.allempires.com
 img249.imageshack.us

Древноримски политици
Елии